Лавриченко Богдан Петрович — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Лавриченко Наталія Миколаївна (* 1957) — українська фахівчиня в галузі педагогіки, доктор педагогічних наук, професор.

Примітки